Лазарев, Владимир:
 Лазарев, Владимир Петрович (1865—1916) — русский генерал-лейтенант
 Лазарев, Владимир (род. 1964) — российский и французский шахматист.
 Лазарев, Владимир Борисович (1929—1994) — российский химик
 Лазарев, Владимир Васильевич (1936—2007) — русский философ, лингвист, профессор.
 Лазарев, Владимир Иванович (1876—1924) — артист оперы.
 Лазарев, Владимир Петрович[en] (род. 1986) — российский футболист.
 Лазарев, Владимир Яковлевич (род. 1936) — русский поэт, прозаик и публицист, историк культуры.